C6H11NO3S – formula molecolare dell'alliina
C6H11NO3S – formula molecolare del FMET

Formule molecolari